Une amygdalectomie  (du grec amygdalê, amande, et ektomein, couper en) peut faire référence à deux opérations chirurgicales :
 l'ablation des amygdales du pharynx ;
 l'ablation des amygdales du cerveau.